Lauri Hakola (ur. 13 grudnia 1979 w Oulu) – fiński skoczek narciarski i trener.

Jest członkiem klubu sportowego Puijon Hiihtoseura. Dziesięciokrotnie wystąpił w Pucharze Świata. Jego trenerem był Petteri Mömmö. Jego debiut w Pucharze Świata, wraz z jego pierwszymi punktami tej imprezy, miał miejsce 4 marca 1998 w Kuopio. Występował również w Pucharze Kontynentalnym.

Od sezonu 2018/2019 trener reprezentacji Finlandii.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 82.
 sezon 1998/1999: 101.
 sezon 2000/2001: 68.
 sezon 2006/2007: 54.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004 – 59.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998 – 55.
 2004 – 38.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 105.
 sezon 1998/1999: 216.
 sezon 1999/2000: 63.
 sezon 2000/2001: 237.
 sezon 2001/2002: 41.
 sezon 2002/2003: 24.
 sezon 2003/2004: 30.
 sezon 2004/2005: 32.
 sezon 2005/2006: 34.
 sezon 2006/2007: 30.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Lahti – 17 grudnia 1999 (3. miejsce)
  Braunlage – 3 lutego 2002 (2. miejsce)
  Ishpeming – 28 lutego 2003 (3. miejsce)
  Ishpeming – 2 marca 2003 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003: 43.
 2004: 33.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 63.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1979
Fińscy skoczkowie narciarscy
Fińscy trenerzy skoków narciarskich
Ludzie urodzeni w Oulu